L'expression Apôtres de Jésus peut désigner les apôtres dans les religions chrétiennes, c'est-à-dire les témoins de la Résurrection de Jésus de Nazareth.
 Les Apôtres de Jésus sont les membres d'une congrégation religieuse catholique d'origine africaine.